La parella formada per la txeca Barbora Krejčíková i l'estatunidenc Rajeev Ram eren els defensors del títol però Krejčíková va renunciar a la seva defensa per centrar-se en les modalitats individual i dobles femenins, mentre que Ram va formar parella amb Sania Mirza.

L'estatunidenca Desirae Krawczyk optava a completar el Grand Slam seguit ja que podia encadenar quatre títols de Grand Slam consecutius entre dos anys, però fou derrotada en primera ronda junt a Joe Salisbury.

La parella formada per la francesa Kristina Mladenovic i el croat Ivan Dodig van guanyar el primer títol de Grand Slam junts, tot i que per Mladenovic representava el segon Open d'Austràlia en la modalitat mixta d'un total de tres Grand Slams, i per Dodig era el primer d'un total de quatre Grand Slams.

Caps de sèrie 

  Desirae Krawczyk /  Joe Salisbury (1a ronda)
  Zhang Shuai /  John Peers (semifinals)
  Nicole Melichar-Martinez /  Robert Farah (1a ronda)
  Alexa Guarachi /  Tim Pütz (2a ronda)

  Kristina Mladenovic /  Ivan Dodig (campions)
  Caty McNally /  Jamie Murray (renúncia)
  Nina Stojanović /  Mate Pavić (1a ronda)
  Ena Shibahara /  Ben McLachlan (quarts de final)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre 

2022
Competicions tennístiques del 2022